Niemcy:
 Andernach – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Johannes Winter von Andernach – niemiecki humanista
 Melanie Andernach – niemiecka producentka filmowa

Inne:
 A.W. Andernach